Художественный фильм:

 Хороший сын (фильм, Финляндия) (2011) — режиссёр Зайда Бергрот
 Хороший сын (фильм, США) (1993) — режиссёр Джозеф Рубин